Knut har flere betydninger:

 Knut – en isbjørn i Berlin Zoo.
 Knut (pisk) – en slags pisk.
 Knut – drengenavn.

Se også 
 Knud (dokumentarfilm)
 Knud
 
 Knude